Incisiprion edentulus är en ringmaskart som beskrevs av Hints 1998. Incisiprion edentulus ingår i släktet Incisiprion och familjen Polychaetaspidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
edentulus